Мълния е съветска военна комуникационно спътникова система. Спътникът има висока еклиптична орбита от +63,4 градуса инклинация и орбитален период от 12 часа (наречена орбита на Мълния), което позволява спътникът да бъде видим от полюсите за дълги периоди от време. Ползването на такава орбита е важна поради факта, че от полюсите не може да се осъществява връзка със спътниците в геосинхронна орбита.

Началото на програмата е поставено през късната 1960 с правителствен указ. След няколко провала през 1964 е изстрелян първият действащ спътник - Мълния 1 на 23 август следващата година. Спътника е използван от Русия за излъчване на националната телевизия Орбита.

Изстрелвани са няколко версии на спътника:

 Мълния-3 (1974 – 2001) – 54 броя (52 успешни)
 Мълния-3K (от 1997 г.) – 2 броя (1 успешен).

В днешно време на мястото на спътниците „Мълния“ се изстрелват спътниците от по-ново поколение „Меридиан“. Първият му старт е на 24 декември 2006 г.

Външни препратки 
  Мълния 1 в Енциклопедия Астронавтика
  Мълния: кратка история на разработването
  Информация за спътниците Мълния
  Мълния 1-4 в официалния каталог на НАСА
  Хартиен модел на спътниците Мълния 

Изкуствени спътници на СССР